Vlasenica est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
la Vlasenica, une région de la République serbe de Bosnie ;
Vlasenica, une ville et une municipalité située dans la République serbe de Bosnie ;
en Serbie
Vlasenica, un village situé dans la municipalité de Vladimirci, district de Mačva.